A 2011-es német Formula–3-as bajnokság volt a sorozat harminchetedik idénye. A szezon április 23-án kezdődött Oscherslebenben és október 2-án ért véget a Hockenheimringen.

A győztes az új-zélandi Richie Stanaway lett, megelőzve a dán Marco Sørensent és az osztrák Klaus Bachlert.

Versenyzők

Versenynaptár

A végleges versenynaptár eredetileg részben máshogy nézett ki, ugyanis szerepelt benne egy verseny a Nürburgringen is. A kilenc versenyhelyszínből végül hét az ADAC, a német autóklub rendezvényeinek része.

Végeredmény

Összetett
Pontozás:

Kupa 
Pontozás:

Újoncok

Kapcsolódó szócikkek 

 2011-es Formula–3 Euroseries szezon
 2011-es Masters of Formula–3

Források

2011
Nemetformula3asbajnoksag